Junius steht für:

 Junius (Vorname), männlicher Vorname
 Junius (New York), Ort im Seneca County
 Junius, römischer Gentilname, siehe Junier
 Junius, Pseudonym von Theodor Barth (Politiker) (1849–1909), deutscher Politiker (NLP, LV, DFP, FVg, DV) und Publizist
 Junius Verlag, deutscher Buchverlag

Junius ist der Familienname folgender Personen:

 Hadrianus Junius (1511–1575), niederländischer Arzt, Historiker, Philologe und Dichter
 Hans Junius (1888–1968), deutscher Industrieller
 Johann Friedrich Junius (1725–1794), deutscher Buchhändler und Verleger
 Johannes Junius (1573–1628), deutscher Politiker, Bürgermeister von Bamberg
 Melchior Junius (auch Jung, Jungk, Guncaeus; 1545–1604), deutscher Rhetoriker und Humanist

 Piet Junius (1941–2021), namibischer Politiker
 Ulrich Junius (auch Ulrich Juni; 1670–1726), deutscher Astronom, Geograph und Mathematiker

Siehe auch:
 Briefe des Junius, literarische Briefe
 Iunius, Monat im altrömischen Kalender